|-
|(76001)||2000 DB18|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,088|| align=right|15,60|| align=right|5,342||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76002)||2000 DR19|| align=right|15,6|| align=right|2,841|| align=right|0,011|| align=right|1,71|| align=right|4,788||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76003)||2000 DD20|| align=right|15,6|| align=right|2,872|| align=right|0,015|| align=right|1,06|| align=right|4,867||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76004)||2000 DG20|| align=right|15,5|| align=right|2,883|| align=right|0,052|| align=right|1,71|| align=right|4,894||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76005)||2000 DK20|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,041|| align=right|2,82|| align=right|5,288||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76006)||2000 DX21|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,165|| align=right|1,26|| align=right|3,886||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76007)||2000 DT22|| align=right|15,2|| align=right|2,832|| align=right|0,037|| align=right|1,22|| align=right|4,765||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76008)||2000 DV22|| align=right|16,0|| align=right|2,640|| align=right|0,108|| align=right|2,88|| align=right|4,290||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76009)||2000 DY23|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,050|| align=right|10,06|| align=right|5,167||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76010)||2000 DZ23|| align=right|14,8|| align=right|2,989|| align=right|0,153|| align=right|2,11|| align=right|5,166||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76011)||2000 DH26|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,097|| align=right|2,28|| align=right|4,689||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76012)||2000 DQ26|| align=right|16,3|| align=right|2,623|| align=right|0,152|| align=right|1,53|| align=right|4,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76013)||2000 DX27|| align=right|15,9|| align=right|2,703|| align=right|0,081|| align=right|1,49|| align=right|4,443||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76014)||2000 DV28|| align=right|15,2|| align=right|2,961|| align=right|0,050|| align=right|0,42|| align=right|5,094||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76015)||2000 DH30|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,091|| align=right|10,34|| align=right|5,363||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76016)||2000 DU30|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,107|| align=right|2,83|| align=right|4,631||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76017)||2000 DD31|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|4,07|| align=right|5,545||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76018)||2000 DL31|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,063|| align=right|12,78|| align=right|5,553||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76019)||2000 DU31|| align=right|16,1|| align=right|2,870|| align=right|0,016|| align=right|2,62|| align=right|4,862||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76020)||2000 DD33|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,144|| align=right|2,87|| align=right|4,301||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76021)||2000 DH34|| align=right|16,2|| align=right|2,834|| align=right|0,066|| align=right|0,94|| align=right|4,771||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76022)||2000 DV35|| align=right|15,3|| align=right|2,998|| align=right|0,084|| align=right|0,34|| align=right|5,191||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76023)||2000 DB38|| align=right|14,8|| align=right|2,904|| align=right|0,018|| align=right|1,37|| align=right|4,948||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76024)||2000 DJ38|| align=right|15,9|| align=right|3,085|| align=right|0,127|| align=right|0,66|| align=right|5,418||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76025)||2000 DR38|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,129|| align=right|1,13|| align=right|5,409||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76026)||2000 DD39|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,099|| align=right|3,24|| align=right|5,691||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76027)||2000 DK40|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|1,46|| align=right|4,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76028)||2000 DF43|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,021|| align=right|1,27|| align=right|4,136||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76029)||2000 DL44|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,188|| align=right|5,23|| align=right|5,788||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76030)||2000 DM44|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,128|| align=right|8,54|| align=right|4,481||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76031)||2000 DX44|| align=right|14,9|| align=right|2,953|| align=right|0,049|| align=right|1,06|| align=right|5,073||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76032)||2000 DS46|| align=right|15,6|| align=right|2,949|| align=right|0,057|| align=right|1,18|| align=right|5,063||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76033)||2000 DW46|| align=right|14,7|| align=right|2,904|| align=right|0,123|| align=right|0,90|| align=right|4,947||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76034)||2000 DX46|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,167|| align=right|12,58|| align=right|4,228||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76035)||2000 DD47|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,109|| align=right|3,87|| align=right|4,420||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76036)||2000 DF49|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,101|| align=right|12,40|| align=right|5,364||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76037)||2000 DA50|| align=right|15,7|| align=right|2,905|| align=right|0,052|| align=right|1,71|| align=right|4,950||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76038)||2000 DJ51|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,100|| align=right|10,26|| align=right|5,362||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76039)||2000 DK51|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,119|| align=right|3,10|| align=right|4,055||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76040)||2000 DD52|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,021|| align=right|16,55|| align=right|5,451||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76041)||2000 DC53|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,033|| align=right|11,46|| align=right|5,294||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76042)||2000 DY53|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,096|| align=right|5,11|| align=right|5,004||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76043)||2000 DN54|| align=right|14,8|| align=right|3,167|| align=right|0,107|| align=right|5,80|| align=right|5,636||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76044)||2000 DV55|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,111|| align=right|4,37|| align=right|4,462||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76045)||2000 DC56|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|13,51|| align=right|4,281||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76046)||2000 DL56|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,253|| align=right|2,97|| align=right|4,157||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76047)||2000 DS56|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|4,130||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76048)||2000 DY56|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,196|| align=right|1,22|| align=right|4,406||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76049)||2000 DA57|| align=right|15,2|| align=right|2,652|| align=right|0,061|| align=right|4,27|| align=right|4,318||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76050)||2000 DF58|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,126|| align=right|9,39|| align=right|5,484||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76051)||2000 DE59|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,155|| align=right|1,57|| align=right|5,153||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76052)||2000 DK59|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,145|| align=right|11,74|| align=right|4,565||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76053)||2000 DC61|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,071|| align=right|1,97|| align=right|5,346||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76054)||2000 DE61|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,134|| align=right|3,36|| align=right|4,061||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76055)||2000 DF61|| align=right|15,4|| align=right|3,005|| align=right|0,169|| align=right|1,34|| align=right|5,209||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76056)||2000 DN61|| align=right|15,1|| align=right|3,075|| align=right|0,096|| align=right|9,48|| align=right|5,391||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76057)||2000 DZ61|| align=right|14,9|| align=right|2,769|| align=right|0,058|| align=right|5,46|| align=right|4,608||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76058)||2000 DD63|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,126|| align=right|6,20|| align=right|4,345||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76059)||2000 DV63|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,111|| align=right|4,05|| align=right|5,456||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76060)||2000 DJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,023|| align=right|2,29|| align=right|4,324||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76061)||2000 DZ68|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,083|| align=right|5,73|| align=right|4,325||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76062)||2000 DB70|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,063|| align=right|4,07|| align=right|4,610||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76063)||2000 DW70|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,076|| align=right|1,08|| align=right|5,371||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76064)||2000 DM73|| align=right|15,4|| align=right|3,035|| align=right|0,051|| align=right|2,95|| align=right|5,285||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76065)||2000 DD74|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|1,03|| align=right|5,341||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76066)||2000 DC75|| align=right|14,7|| align=right|2,808|| align=right|0,128|| align=right|2,58|| align=right|4,704||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76067)||2000 DF77|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,198|| align=right|4,65|| align=right|4,075||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76068)||2000 DK77|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,235|| align=right|2,12|| align=right|5,766||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76069)||2000 DS77|| align=right|14,9|| align=right|2,890|| align=right|0,064|| align=right|1,90|| align=right|4,912||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76070)||2000 DN78|| align=right|15,7|| align=right|2,811|| align=right|0,232|| align=right|6,49|| align=right|4,711||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76071)||2000 DC80|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,018|| align=right|3,11|| align=right|4,311||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76072)||2000 DT80|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,094|| align=right|10,85|| align=right|4,281||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76073)||2000 DB82|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,534||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76074)||2000 DC82|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,116|| align=right|4,61|| align=right|4,173||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76075)||2000 DM82|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,241|| align=right|4,55|| align=right|4,137||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76076)||2000 DL85|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,168|| align=right|8,01|| align=right|4,540||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76077)||2000 DW85|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,028|| align=right|11,96|| align=right|5,312||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76078)||2000 DP86|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,159|| align=right|6,20|| align=right|4,455||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76079)||2000 DT86|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,034|| align=right|6,33|| align=right|4,183||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76080)||2000 DA87|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,061|| align=right|7,28|| align=right|4,298||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76081)||2000 DV87|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,075|| align=right|9,22|| align=right|5,341||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76082)||2000 DJ88|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,078|| align=right|1,93|| align=right|5,360||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76083)||2000 DD90|| align=right|16,9|| align=right|2,657|| align=right|0,152|| align=right|0,61|| align=right|4,331||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76084)||2000 DD92|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,017|| align=right|4,84|| align=right|5,329||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76085)||2000 DF92|| align=right|15,6|| align=right|2,792|| align=right|0,059|| align=right|1,77|| align=right|4,665||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76086)||2000 DK92|| align=right|16,0|| align=right|2,769|| align=right|0,156|| align=right|8,53|| align=right|4,608||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76087)||2000 DK93|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,076|| align=right|2,20|| align=right|4,561||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76088)||2000 DG94|| align=right|15,0|| align=right|2,554|| align=right|0,019|| align=right|3,29|| align=right|4,081||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76089)||2000 DH94|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,206|| align=right|5,06|| align=right|4,361||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76090)||2000 DQ94|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,053|| align=right|23,03|| align=right|5,178||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76091)||2000 DT94|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,237|| align=right|11,46|| align=right|4,202||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76092)||2000 DV95|| align=right|14,9|| align=right|2,813|| align=right|0,070|| align=right|6,72|| align=right|4,717||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76093)||2000 DP96|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,105|| align=right|3,16|| align=right|5,387||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76094)||2000 DE97|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,172|| align=right|3,65|| align=right|4,133||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76095)||2000 DL97|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,118|| align=right|2,99|| align=right|4,301||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76096)||2000 DQ97|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,339|| align=right|5,40|| align=right|4,180||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76097)||2000 DN98|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,120|| align=right|5,09|| align=right|4,212||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76098)||2000 DA99|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,175|| align=right|8,03|| align=right|4,459||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76099)||2000 DV100|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,246|| align=right|5,93|| align=right|4,114||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76100)||2000 DC101|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|9,98|| align=right|4,111||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76101)||2000 DD101|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,198|| align=right|14,92|| align=right|4,306||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76102)||2000 DP102|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,075|| align=right|9,47|| align=right|5,439||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76103)||2000 DF103|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,139|| align=right|15,24|| align=right|4,085||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76104)||2000 DT103|| align=right|14,1|| align=right|2,809|| align=right|0,016|| align=right|12,28|| align=right|4,707||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76105)||2000 DV103|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|4,83|| align=right|4,165||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76106)||2000 DF104|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,101|| align=right|12,51|| align=right|4,458||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76107)||2000 DG104|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,024|| align=right|11,91|| align=right|5,664||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76108)||2000 DX105|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,099|| align=right|10,28|| align=right|5,390||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76109)||2000 DC106|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,082|| align=right|8,24|| align=right|5,299||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76110)||2000 DD106|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|12,05|| align=right|4,498||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76111)||2000 DK106|| align=right|14,7|| align=right|2,716|| align=right|0,049|| align=right|6,93|| align=right|4,475||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76112)||2000 DC107|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,053|| align=right|10,05|| align=right|5,563||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76113)||2000 DE107|| align=right|14,3|| align=right|3,027|| align=right|0,089|| align=right|7,76|| align=right|5,265||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76114)||2000 DF107|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,132|| align=right|8,61|| align=right|4,589||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76115)||2000 DU107|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,120|| align=right|5,59|| align=right|4,627||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76116)||2000 DZ109|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,177|| align=right|5,50|| align=right|4,305||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76117)||2000 DM110|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,091|| align=right|3,34|| align=right|5,608||MBA||26. února 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(76118)||2000 DT110|| align=right|13,8|| align=right|2,634|| align=right|0,118|| align=right|16,19|| align=right|4,273||MBA||27. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76119)||2000 DR112|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,081|| align=right|11,97|| align=right|5,513||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76120)||2000 DO114|| align=right|15,7|| align=right|2,848|| align=right|0,029|| align=right|0,93|| align=right|4,804||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76121)||2000 DG117|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,180|| align=right|6,10|| align=right|4,515||MBA||25. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(76122)||2000 DR117|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,107|| align=right|8,83|| align=right|5,485||MBA||25. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76123)||2000 EE|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,103|| align=right|13,07|| align=right|4,440||MBA||1. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76124)||2000 EF1|| align=right|15,9|| align=right|2,632|| align=right|0,097|| align=right|1,66|| align=right|4,270||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76125)||2000 EQ1|| align=right|16,1|| align=right|2,808|| align=right|0,042|| align=right|2,58|| align=right|4,705||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76126)||2000 EW3|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,129|| align=right|8,98|| align=right|5,141||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76127)||2000 EV5|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,176|| align=right|0,43|| align=right|5,489||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76128)||2000 EZ6|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,181|| align=right|9,00|| align=right|5,459||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76129)||2000 EC8|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,097|| align=right|8,03|| align=right|4,295||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76130)||2000 ED8|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,086|| align=right|2,00|| align=right|4,482||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76131)||2000 EF8|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,109|| align=right|2,30|| align=right|4,154||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76132)||2000 EF10|| align=right|15,3|| align=right|3,009|| align=right|0,097|| align=right|9,21|| align=right|5,218||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76133)||2000 ET10|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,221|| align=right|13,55|| align=right|4,329||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76134)||2000 EB11|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,066|| align=right|3,58|| align=right|5,249||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76135)||2000 EO11|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,203|| align=right|6,32|| align=right|4,046||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76136)||2000 EF12|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,102|| align=right|11,72|| align=right|5,168||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76137)||2000 EQ12|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,071|| align=right|10,11|| align=right|4,070||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76138)||2000 EX12|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,078|| align=right|11,55|| align=right|5,387||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76139)||2000 EZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,148|| align=right|7,93|| align=right|4,208||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76140)||2000 EG13|| align=right|13,2|| align=right|3,169|| align=right|0,006|| align=right|22,71|| align=right|5,640||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76141)||2000 EJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,786|| align=right|0,054|| align=right|4,97|| align=right|4,650||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76142)||2000 ER13|| align=right|14,8|| align=right|2,902|| align=right|0,053|| align=right|2,90|| align=right|4,942||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76143)||2000 EV13|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,022|| align=right|7,47|| align=right|4,441||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76144)||2000 EK14|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,132|| align=right|3,88|| align=right|4,536||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(76145)||2000 EO16|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,080|| align=right|9,84|| align=right|5,123||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76146)||2000 EU16|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,165|| align=right|8,85|| align=right|4,605||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76147)||2000 EY16|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,128|| align=right|11,42|| align=right|3,995||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76148)||2000 EP17|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,078|| align=right|8,00|| align=right|3,691||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76149)||2000 EY17|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,106|| align=right|14,94|| align=right|4,384||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76150)||2000 EE18|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,108|| align=right|12,87|| align=right|4,246||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76151)||2000 EA20|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,102|| align=right|14,21|| align=right|4,205||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76152)||2000 EH20|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|4,488||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76153)||2000 ER20|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,092|| align=right|16,02|| align=right|5,729||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76154)||2000 ET20|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,101|| align=right|11,46|| align=right|4,491||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76155)||2000 EX20|| align=right|14,4|| align=right|3,020|| align=right|0,019|| align=right|12,65|| align=right|5,247||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76156)||2000 EG21|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,078|| align=right|13,38|| align=right|4,373||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76157)||2000 ET21|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,210|| align=right|26,63|| align=right|4,146||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76158)||2000 EL22|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|4,197||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76159)||2000 EQ22|| align=right|15,5|| align=right|3,028|| align=right|0,096|| align=right|2,12|| align=right|5,269||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76160)||2000 EV23|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,052|| align=right|7,87|| align=right|4,685||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76161)||2000 EY23|| align=right|16,1|| align=right|2,616|| align=right|0,250|| align=right|3,30|| align=right|4,230||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76162)||2000 EC25|| align=right|15,7|| align=right|2,536|| align=right|0,191|| align=right|9,19|| align=right|4,037||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76163)||2000 EB27|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,070|| align=right|10,79|| align=right|5,445||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76164)||2000 EC27|| align=right|15,5|| align=right|3,015|| align=right|0,084|| align=right|3,04|| align=right|5,233||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76165)||2000 EV28|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,045|| align=right|10,97|| align=right|5,198||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76166)||2000 EX28|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,089|| align=right|15,34|| align=right|4,294||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76167)||2000 ED29|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,165|| align=right|14,29|| align=right|5,644||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76168)||2000 EO29|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,066|| align=right|11,87|| align=right|4,282||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76169)||2000 ES29|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,101|| align=right|3,69|| align=right|4,282||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76170)||2000 EF30|| align=right|14,0|| align=right|2,615|| align=right|0,134|| align=right|7,80|| align=right|4,228||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76171)||2000 EH31|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,202|| align=right|8,78|| align=right|4,154||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76172)||2000 ET31|| align=right|13,5|| align=right|2,857|| align=right|0,112|| align=right|13,13|| align=right|4,828||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76173)||2000 EE32|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,128|| align=right|5,77|| align=right|4,420||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76174)||2000 EJ32|| align=right|16,1|| align=right|2,738|| align=right|0,045|| align=right|4,08|| align=right|4,530||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76175)||2000 EC34|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,134|| align=right|12,14|| align=right|4,241||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76176)||2000 EK35|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,027|| align=right|5,19|| align=right|4,652||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76177)||2000 EG36|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,175|| align=right|8,71|| align=right|4,081||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76178)||2000 EL36|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,116|| align=right|10,99|| align=right|4,606||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76179)||2000 EM36|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,226|| align=right|9,53|| align=right|4,550||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76180)||2000 ER36|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,076|| align=right|15,06|| align=right|4,246||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76181)||2000 EX36|| align=right|14,0|| align=right|2,899|| align=right|0,062|| align=right|2,86|| align=right|4,934||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76182)||2000 EB39|| align=right|14,9|| align=right|2,974|| align=right|0,080|| align=right|10,15|| align=right|5,127||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76183)||2000 EN39|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,119|| align=right|4,43|| align=right|4,681||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76184)||2000 EP39|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|5,369||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76185)||2000 EQ39|| align=right|14,7|| align=right|2,835|| align=right|0,056|| align=right|2,65|| align=right|4,772||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76186)||2000 EC40|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,044|| align=right|10,25|| align=right|5,173||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76187)||2000 EX40|| align=right|14,5|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|2,59|| align=right|4,814||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76188)||2000 EY40|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,068|| align=right|1,63|| align=right|5,099||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76189)||2000 EC41|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|10,26|| align=right|5,346||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76190)||2000 EG42|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,182|| align=right|13,92|| align=right|4,417||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76191)||2000 EQ42|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,022|| align=right|9,09|| align=right|5,639||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76192)||2000 EU43|| align=right|14,3|| align=right|3,051|| align=right|0,075|| align=right|8,07|| align=right|5,327||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76193)||2000 EW44|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,036|| align=right|11,29|| align=right|5,453||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76194)||2000 EG45|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,113|| align=right|5,23|| align=right|5,466||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76195)||2000 EU45|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,139|| align=right|12,99|| align=right|4,180||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76196)||2000 EP46|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,132|| align=right|0,57|| align=right|5,428||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76197)||2000 EK47|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,218|| align=right|4,79|| align=right|4,569||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76198)||2000 EA49|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,069|| align=right|3,76|| align=right|4,591||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76199)||2000 EO49|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,056|| align=right|13,64|| align=right|4,306||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76200)||2000 EL50|| align=right|13,8|| align=right|3,210|| align=right|0,105|| align=right|18,92|| align=right|5,749||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(76201)||2000 EM53|| align=right|15,2|| align=right|2,921|| align=right|0,083|| align=right|1,24|| align=right|4,992||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76202)||2000 ER53|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,115|| align=right|2,14|| align=right|5,594||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76203)||2000 ER54|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,239|| align=right|6,49|| align=right|4,251||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76204)||2000 EF56|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,090|| align=right|10,64|| align=right|5,328||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76205)||2000 EV56|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,143|| align=right|2,83|| align=right|4,604||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76206)||2000 ES59|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,051|| align=right|2,54|| align=right|4,837||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76207)||2000 EW59|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,571||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76208)||2000 EZ59|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,086|| align=right|14,65|| align=right|4,334||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76209)||2000 ES61|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,180|| align=right|12,58|| align=right|4,541||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76210)||2000 ET61|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,885||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76211)||2000 ED63|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,044|| align=right|5,12|| align=right|4,600||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76212)||2000 EL63|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,144|| align=right|1,99|| align=right|5,494||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76213)||2000 ET64|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,075|| align=right|19,65|| align=right|5,590||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76214)||2000 EV64|| align=right|15,4|| align=right|2,800|| align=right|0,155|| align=right|3,42|| align=right|4,684||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76215)||2000 ET65|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,099|| align=right|1,52|| align=right|5,035||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76216)||2000 EO66|| align=right|14,6|| align=right|2,885|| align=right|0,034|| align=right|3,14|| align=right|4,899||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76217)||2000 EC67|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|4,650||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76218)||2000 ER67|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,076|| align=right|2,46|| align=right|4,542||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76219)||2000 ER68|| align=right|14,7|| align=right|2,875|| align=right|0,029|| align=right|2,75|| align=right|4,875||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76220)||2000 EY68|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,068|| align=right|3,28|| align=right|5,039||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76221)||2000 EH69|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,059|| align=right|9,73|| align=right|5,226||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76222)||2000 EL69|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,096|| align=right|3,12|| align=right|4,314||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76223)||2000 EX69|| align=right|15,1|| align=right|2,919|| align=right|0,023|| align=right|2,05|| align=right|4,986||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76224)||2000 EY69|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,047|| align=right|3,79|| align=right|4,685||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76225)||2000 EC70|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,103|| align=right|9,66|| align=right|5,653||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76226)||2000 EO70|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,199|| align=right|7,38|| align=right|4,564||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76227)||2000 EM71|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,118|| align=right|2,88|| align=right|5,115||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76228)||2000 EH75|| align=right|14,4|| align=right|2,592|| align=right|0,290|| align=right|23,07|| align=right|4,171||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76229)||2000 EK75|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,190|| align=right|14,36|| align=right|4,331||MBA||4. března 2000||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(76230)||2000 EP75|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,165|| align=right|8,70|| align=right|4,647||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76231)||2000 ET75|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,299|| align=right|12,04|| align=right|4,289||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76232)||2000 EU78|| align=right|14,8|| align=right|2,924|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|4,999||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76233)||2000 EX78|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,083|| align=right|2,78|| align=right|5,100||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76234)||2000 EQ79|| align=right|14,6|| align=right|2,917|| align=right|0,067|| align=right|3,16|| align=right|4,980||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76235)||2000 EY80|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,205|| align=right|8,76|| align=right|4,690||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76236)||2000 ED81|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,188|| align=right|11,35|| align=right|4,278||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76237)||2000 EO81|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,072|| align=right|5,89|| align=right|4,427||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76238)||2000 EU81|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|4,564||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76239)||2000 EF82|| align=right|14,4|| align=right|2,962|| align=right|0,054|| align=right|10,92|| align=right|5,097||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76240)||2000 EP82|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,150|| align=right|14,00|| align=right|4,232||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76241)||2000 EQ82|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,084|| align=right|13,94|| align=right|5,586||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76242)||2000 ED84|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,076|| align=right|6,55|| align=right|4,157||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76243)||2000 EJ85|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,130|| align=right|10,95|| align=right|4,010||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76244)||2000 EW85|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,059|| align=right|4,36|| align=right|4,623||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76245)||2000 EN86|| align=right|14,4|| align=right|3,137|| align=right|0,171|| align=right|16,92|| align=right|5,556||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76246)||2000 EX86|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,191|| align=right|7,93|| align=right|4,236||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76247)||2000 EM87|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,144|| align=right|12,01|| align=right|4,651||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76248)||2000 ES87|| align=right|14,8|| align=right|2,656|| align=right|0,119|| align=right|12,83|| align=right|4,327||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76249)||2000 EV87|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,196|| align=right|15,96|| align=right|4,411||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76250)||2000 EJ88|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,085|| align=right|12,25|| align=right|4,119||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76251)||2000 EK91|| align=right|14,2|| align=right|3,209|| align=right|0,005|| align=right|5,55|| align=right|5,748||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76252)||2000 EJ93|| align=right|13,7|| align=right|2,914|| align=right|0,185|| align=right|9,86|| align=right|4,972||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76253)||2000 ER93|| align=right|13,7|| align=right|2,546|| align=right|0,170|| align=right|8,90|| align=right|4,063||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76254)||2000 ET93|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,110|| align=right|12,24|| align=right|5,660||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76255)||2000 EQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,143|| align=right|14,06|| align=right|4,537||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76256)||2000 ET94|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|4,345||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76257)||2000 EA97|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,197|| align=right|10,10|| align=right|4,427||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76258)||2000 EZ98|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,090|| align=right|10,02|| align=right|5,153||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76259)||2000 EZ100|| align=right|15,3|| align=right|3,208|| align=right|0,071|| align=right|10,69|| align=right|5,745||MBA||12. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76260)||2000 ES102|| align=right|14,6|| align=right|2,852|| align=right|0,085|| align=right|0,79|| align=right|4,817||MBA||14. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76261)||2000 EU103|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,225|| align=right|15,95|| align=right|4,162||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76262)||2000 EV104|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|12,90|| align=right|4,270||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76263)||2000 EY104|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,038|| align=right|11,46|| align=right|5,116||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76264)||2000 EZ104|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,117|| align=right|9,94|| align=right|4,523||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76265)||2000 EB105|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,108|| align=right|8,99|| align=right|4,602||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76266)||2000 EE105|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,041|| align=right|15,48|| align=right|5,806||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76267)||2000 EN105|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,092|| align=right|15,30|| align=right|5,455||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76268)||2000 EU105|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|4,571||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76269)||2000 EM107|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,086|| align=right|15,05|| align=right|4,197||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76270)||2000 ED110|| align=right|14,1|| align=right|2,406|| align=right|0,140|| align=right|7,41|| align=right|3,732||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76271)||2000 EH110|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,057|| align=right|10,74|| align=right|5,361||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76272) De Jong||2000 EJ110|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,266|| align=right|10,21|| align=right|4,608||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76273)||2000 EZ111|| align=right|15,0|| align=right|3,066|| align=right|0,068|| align=right|10,41|| align=right|5,368||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76274)||2000 EJ112|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,165|| align=right|0,67|| align=right|5,595||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76275)||2000 EW113|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,081|| align=right|8,16|| align=right|5,246||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76276)||2000 EQ114|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,108|| align=right|9,90|| align=right|5,479||MBA||9. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76277)||2000 ER114|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,155|| align=right|8,17|| align=right|4,527||MBA||9. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76278)||2000 EP115|| align=right|14,7|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,45|| align=right|5,651||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76279)||2000 ET116|| align=right|14,8|| align=right|2,892|| align=right|0,089|| align=right|1,76|| align=right|4,918||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76280)||2000 EK117|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,082|| align=right|15,86|| align=right|4,056||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76281)||2000 EM118|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,070|| align=right|15,58|| align=right|4,158||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76282)||2000 EG119|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,227|| align=right|14,72|| align=right|4,460||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76283)||2000 ET119|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,468||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76284)||2000 EC120|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,098|| align=right|7,94|| align=right|4,160||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76285)||2000 EE121|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,211|| align=right|9,17|| align=right|4,388||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76286)||2000 EK121|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,191|| align=right|9,11|| align=right|4,595||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76287)||2000 EB123|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,054|| align=right|15,14|| align=right|4,207||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76288)||2000 EJ123|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,042|| align=right|3,09|| align=right|4,997||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76289)||2000 EG124|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,088|| align=right|4,01|| align=right|4,546||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76290)||2000 EG125|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,231|| align=right|6,40|| align=right|4,535||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76291)||2000 EH126|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,167|| align=right|9,73|| align=right|4,518||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76292)||2000 ER126|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,029|| align=right|8,78|| align=right|5,624||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76293)||2000 EV127|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,168|| align=right|14,09|| align=right|4,116||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76294)||2000 EA129|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,111|| align=right|3,17|| align=right|4,821||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76295)||2000 EY129|| align=right|14,8|| align=right|2,816|| align=right|0,102|| align=right|5,44|| align=right|4,724||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76296)||2000 EE130|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,030|| align=right|4,63|| align=right|5,342||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76297)||2000 EN130|| align=right|14,4|| align=right|3,057|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|5,343||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76298)||2000 EC131|| align=right|14,8|| align=right|2,988|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,165||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76299)||2000 EF132|| align=right|15,3|| align=right|3,113|| align=right|0,041|| align=right|10,43|| align=right|5,491||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76300)||2000 EA133|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,090|| align=right|1,09|| align=right|5,514||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76301)||2000 EL133|| align=right|15,3|| align=right|2,936|| align=right|0,025|| align=right|1,87|| align=right|5,031||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76302)||2000 EP134|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,067|| align=right|3,63|| align=right|5,469||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76303)||2000 EY134|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,058|| align=right|17,02|| align=right|4,960||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76304)||2000 EC135|| align=right|13,4|| align=right|2,694|| align=right|0,164|| align=right|13,14|| align=right|4,422||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76305)||2000 EH135|| align=right|14,0|| align=right|2,745|| align=right|0,056|| align=right|6,59|| align=right|4,548||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76306)||2000 ES136|| align=right|15,1|| align=right|2,872|| align=right|0,147|| align=right|3,24|| align=right|4,868||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76307)||2000 EN137|| align=right|13,0|| align=right|3,120|| align=right|0,073|| align=right|10,23|| align=right|5,511||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76308)||2000 EO137|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,160|| align=right|13,11|| align=right|4,227||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76309)||2000 EX137|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,079|| align=right|16,20|| align=right|4,225||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76310)||2000 EM138|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,125|| align=right|10,95|| align=right|4,411||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76311)||2000 EP138|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,135|| align=right|11,21|| align=right|4,277||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76312)||2000 ER138|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,051|| align=right|22,85|| align=right|5,581||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76313)||2000 EU138|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,090|| align=right|12,49|| align=right|5,306||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76314)||2000 EN139|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,153|| align=right|12,68|| align=right|4,148||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76315)||2000 EP139|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,144|| align=right|13,70|| align=right|4,464||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76316)||2000 EY140|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,059|| align=right|7,06|| align=right|4,078||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76317)||2000 EZ140|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,167|| align=right|9,98|| align=right|4,539||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76318)||2000 EY141|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,082|| align=right|16,97|| align=right|5,787||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76319)||2000 ET142|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|11,87|| align=right|4,272||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76320)||2000 EN144|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,137|| align=right|10,48|| align=right|4,154||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76321)||2000 EJ145|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,078|| align=right|8,57|| align=right|4,278||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76322)||2000 EP145|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,060|| align=right|13,41|| align=right|4,232||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76323)||2000 ET145|| align=right|16,3|| align=right|2,706|| align=right|0,146|| align=right|0,84|| align=right|4,451||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76324)||2000 EX145|| align=right|15,0|| align=right|2,986|| align=right|0,155|| align=right|4,83|| align=right|5,160||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76325)||2000 EZ145|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,142|| align=right|15,63|| align=right|4,118||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76326)||2000 EV147|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|14,42|| align=right|4,264||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76327)||2000 EE148|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,062|| align=right|14,87|| align=right|4,217||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76328)||2000 EG148|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,091|| align=right|9,91|| align=right|4,593||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76329)||2000 EH148|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,151|| align=right|12,42|| align=right|4,304||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76330)||2000 EX148|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,160|| align=right|12,15|| align=right|4,137||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76331)||2000 ED149|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,119|| align=right|6,08|| align=right|5,447||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76332)||2000 EG149|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,188|| align=right|3,27|| align=right|4,248||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76333)||2000 EV149|| align=right|14,0|| align=right|2,572|| align=right|0,175|| align=right|15,40|| align=right|4,124||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76334)||2000 EJ150|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,105|| align=right|3,55|| align=right|4,389||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76335)||2000 EL150|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,032|| align=right|5,29|| align=right|4,585||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76336)||2000 EO151|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,151|| align=right|16,40|| align=right|4,219||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76337)||2000 EY152|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,050|| align=right|10,61|| align=right|5,423||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76338)||2000 EC153|| align=right|13,7|| align=right|3,072|| align=right|0,146|| align=right|10,72|| align=right|5,384||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76339)||2000 EL153|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,210|| align=right|5,60|| align=right|4,403||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76340)||2000 EH155|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,133|| align=right|13,53|| align=right|5,563||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76341)||2000 EF156|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,007|| align=right|8,11|| align=right|4,574||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76342)||2000 EC157|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,111|| align=right|14,14|| align=right|4,272||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76343)||2000 EE157|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,041|| align=right|15,49|| align=right|4,304||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76344)||2000 EJ157|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,069|| align=right|15,73|| align=right|4,417||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76345)||2000 ES157|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,136|| align=right|15,25|| align=right|4,495||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76346)||2000 EV157|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,076|| align=right|9,15|| align=right|5,103||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76347)||2000 ET158|| align=right|13,1|| align=right|3,074|| align=right|0,107|| align=right|9,10|| align=right|5,389||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76348)||2000 EC159|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,086|| align=right|13,99|| align=right|4,561||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76349)||2000 EQ161|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,087|| align=right|3,17|| align=right|4,540||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76350)||2000 ES161|| align=right|16,1|| align=right|2,712|| align=right|0,015|| align=right|1,84|| align=right|4,466||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76351)||2000 EF164|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|1,26|| align=right|4,532||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76352)||2000 ER165|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,078|| align=right|4,35|| align=right|4,591||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76353)||2000 EB166|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,142|| align=right|0,21|| align=right|5,742||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76354)||2000 EG167|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,144|| align=right|8,72|| align=right|4,185||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76355)||2000 EB168|| align=right|14,5|| align=right|2,700|| align=right|0,090|| align=right|15,17|| align=right|4,436||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76356)||2000 EE168|| align=right|14,2|| align=right|3,034|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,283||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76357)||2000 EG168|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|14,07|| align=right|4,113||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76358)||2000 EW168|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,175|| align=right|11,94|| align=right|5,319||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76359)||2000 EN169|| align=right|14,7|| align=right|3,170|| align=right|0,199|| align=right|15,79|| align=right|5,644||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76360)||2000 EV170|| align=right|14,3|| align=right|2,779|| align=right|0,215|| align=right|9,41|| align=right|4,633||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76361)||2000 EP171|| align=right|15,6|| align=right|2,488|| align=right|0,154|| align=right|11,72|| align=right|3,923||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76362)||2000 ES171|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,121|| align=right|9,62|| align=right|4,599||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76363)||2000 EK173|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,093|| align=right|13,12|| align=right|4,377||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76364)||2000 EP173|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,230|| align=right|13,32|| align=right|4,145||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76365)||2000 ES173|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,072|| align=right|17,44|| align=right|5,577||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76366)||2000 EY173|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,059|| align=right|15,31|| align=right|4,100||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76367)||2000 ED174|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|15,37|| align=right|4,145||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76368)||2000 ES174|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,031|| align=right|8,19|| align=right|5,301||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76369)||2000 EW176|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,085|| align=right|14,96|| align=right|4,133||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76370)||2000 EC181|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,072|| align=right|11,16|| align=right|5,173||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76371)||2000 EW181|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,175|| align=right|14,65|| align=right|4,471||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76372)||2000 EA182|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,154|| align=right|13,61|| align=right|4,159||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76373)||2000 EE182|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,186|| align=right|11,38|| align=right|4,484||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76374)||2000 EM183|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,076|| align=right|10,75|| align=right|5,503||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76375)||2000 EP183|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,071|| align=right|12,23|| align=right|5,443||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76376)||2000 EO184|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,050|| align=right|11,14|| align=right|5,139||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76377)||2000 EV184|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,047|| align=right|10,43|| align=right|5,303||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76378)||2000 EW184|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,145|| align=right|10,47|| align=right|4,152||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76379)||2000 EA190|| align=right|15,0|| align=right|3,014|| align=right|0,093|| align=right|1,37|| align=right|5,232||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76380)||2000 EP197|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,153|| align=right|13,14|| align=right|4,119||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76381)||2000 ED198|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,063|| align=right|8,61|| align=right|5,451||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76382)||2000 EM198|| align=right|13,6|| align=right|2,985|| align=right|0,098|| align=right|9,32|| align=right|5,157||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76383)||2000 EU199|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,134|| align=right|8,27|| align=right|4,567||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76384)||2000 FE|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,085|| align=right|2,62|| align=right|5,498||MBA||24. března 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(76385)||2000 FE3|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,200|| align=right|5,37|| align=right|4,230||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76386)||2000 FF3|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,155|| align=right|13,56|| align=right|4,485||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76387)||2000 FV5|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,190|| align=right|8,03|| align=right|4,564||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76388)||2000 FB6|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|0,74|| align=right|5,345||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76389)||2000 FN6|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,092|| align=right|5,54|| align=right|4,669||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76390)||2000 FQ6|| align=right|15,5|| align=right|3,222|| align=right|0,106|| align=right|4,55|| align=right|5,783||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76391)||2000 FP7|| align=right|14,5|| align=right|3,021|| align=right|0,197|| align=right|12,26|| align=right|5,250||MBA||28. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76392)||2000 FJ11|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,151|| align=right|11,08|| align=right|4,613||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76393)||2000 FM11|| align=right|14,3|| align=right|2,701|| align=right|0,149|| align=right|14,22|| align=right|4,439||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76394)||2000 FN11|| align=right|14,2|| align=right|2,733|| align=right|0,063|| align=right|18,03|| align=right|4,518||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76395)||2000 FB12|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,045|| align=right|11,78|| align=right|5,104||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76396)||2000 FH12|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,061|| align=right|15,69|| align=right|5,466||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76397)||2000 FN12|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,145|| align=right|12,73|| align=right|4,391||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76398)||2000 FO12|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,044|| align=right|13,91|| align=right|4,310||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76399)||2000 FP12|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,085|| align=right|14,37|| align=right|4,243||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76400)||2000 FR12|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,079|| align=right|14,60|| align=right|5,695||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76401)||2000 FY12|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,070|| align=right|13,85|| align=right|4,153||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76402)||2000 FZ12|| align=right|13,4|| align=right|2,643|| align=right|0,063|| align=right|16,58|| align=right|4,295||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76403)||2000 FC13|| align=right|15,7|| align=right|2,704|| align=right|0,160|| align=right|13,77|| align=right|4,445||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76404)||2000 FG13|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,139|| align=right|18,05|| align=right|4,244||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76405)||2000 FM13|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,102|| align=right|14,24|| align=right|3,917||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76406)||2000 FO13|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|15,30|| align=right|4,281||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76407)||2000 FP13|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,074|| align=right|15,35|| align=right|4,242||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76408)||2000 FS13|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,121|| align=right|15,28|| align=right|4,597||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76409)||2000 FU13|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,138|| align=right|15,63|| align=right|4,289||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76410)||2000 FC15|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,065|| align=right|5,58|| align=right|4,103||MBA||29. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76411)||2000 FQ16|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,228|| align=right|10,58|| align=right|4,563||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76412)||2000 FJ17|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,158|| align=right|5,71|| align=right|4,171||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76413)||2000 FU17|| align=right|13,7|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|11,02|| align=right|5,438||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76414)||2000 FV17|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,058|| align=right|10,94|| align=right|5,173||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76415)||2000 FA18|| align=right|14,4|| align=right|2,611|| align=right|0,172|| align=right|12,33|| align=right|4,217||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76416)||2000 FU18|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,024|| align=right|10,72|| align=right|5,288||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76417)||2000 FW18|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,048|| align=right|10,42|| align=right|4,586||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76418)||2000 FF19|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,026|| align=right|10,87|| align=right|5,481||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76419)||2000 FJ19|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,062|| align=right|10,14|| align=right|4,525||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76420)||2000 FN19|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,184|| align=right|9,94|| align=right|4,191||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76421)||2000 FA20|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,046|| align=right|10,45|| align=right|5,295||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76422)||2000 FD21|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|15,37|| align=right|4,111||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76423)||2000 FE21|| align=right|14,0|| align=right|3,048|| align=right|0,055|| align=right|11,23|| align=right|5,319||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76424)||2000 FH21|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,161|| align=right|8,26|| align=right|4,509||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76425)||2000 FR21|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,138|| align=right|9,36|| align=right|4,464||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76426)||2000 FT21|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|8,79|| align=right|4,187||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76427)||2000 FJ22|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,027|| align=right|16,09|| align=right|5,619||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76428)||2000 FL22|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,079|| align=right|12,53|| align=right|5,203||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76429)||2000 FG23|| align=right|13,7|| align=right|3,037|| align=right|0,104|| align=right|11,75|| align=right|5,293||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76430)||2000 FL23|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,118|| align=right|12,78|| align=right|4,545||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76431)||2000 FU23|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,083|| align=right|13,17|| align=right|4,595||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76432)||2000 FB24|| align=right|13,3|| align=right|3,003|| align=right|0,308|| align=right|18,34|| align=right|5,203||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76433)||2000 FM24|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|12,43|| align=right|5,159||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76434)||2000 FO24|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,095|| align=right|10,64|| align=right|5,206||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76435)||2000 FT25|| align=right|15,7|| align=right|2,863|| align=right|0,021|| align=right|3,25|| align=right|4,843||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76436)||2000 FT28|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,064|| align=right|10,07|| align=right|5,188||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76437)||2000 FD29|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,006|| align=right|11,45|| align=right|5,366||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76438)||2000 FE29|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,115|| align=right|11,47|| align=right|5,165||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76439)||2000 FP29|| align=right|14,9|| align=right|2,966|| align=right|0,085|| align=right|1,98|| align=right|5,108||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76440)||2000 FY30|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,166|| align=right|13,76|| align=right|4,293||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76441)||2000 FB31|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,154|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76442)||2000 FO31|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,159|| align=right|9,38|| align=right|4,184||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76443)||2000 FS31|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,216|| align=right|11,60|| align=right|4,347||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76444)||2000 FA32|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,143|| align=right|14,72|| align=right|4,523||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76445)||2000 FO32|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|5,174||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76446)||2000 FT32|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,082|| align=right|12,28|| align=right|5,477||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76447)||2000 FY32|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,086|| align=right|14,17|| align=right|4,471||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76448)||2000 FD33|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,194|| align=right|17,10|| align=right|5,365||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76449)||2000 FL33|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,071|| align=right|12,27|| align=right|5,185||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76450)||2000 FL34|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|16,25|| align=right|4,210||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76451)||2000 FB36|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,029|| align=right|14,74|| align=right|5,640||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76452)||2000 FO36|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,063|| align=right|10,78|| align=right|5,158||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76453)||2000 FT36|| align=right|15,3|| align=right|2,829|| align=right|0,047|| align=right|2,90|| align=right|4,757||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76454)||2000 FM37|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,067|| align=right|6,24|| align=right|5,456||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76455)||2000 FA38|| align=right|16,2|| align=right|2,609|| align=right|0,269|| align=right|6,04|| align=right|4,213||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76456)||2000 FL38|| align=right|15,0|| align=right|3,112|| align=right|0,152|| align=right|17,84|| align=right|5,488||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76457)||2000 FV38|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,160|| align=right|13,29|| align=right|5,392||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76458)||2000 FA39|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,105|| align=right|8,62|| align=right|4,463||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76459)||2000 FE41|| align=right|14,8|| align=right|2,857|| align=right|0,138|| align=right|14,96|| align=right|4,827||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76460)||2000 FQ41|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,146|| align=right|12,29|| align=right|4,363||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76461)||2000 FH44|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,079|| align=right|10,83|| align=right|5,390||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76462)||2000 FP44|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,172|| align=right|16,22|| align=right|5,533||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76463)||2000 FZ45|| align=right|16,1|| align=right|2,621|| align=right|0,150|| align=right|8,39|| align=right|4,242||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76464)||2000 FP46|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,035|| align=right|13,82|| align=right|5,510||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76465)||2000 FQ46|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,130|| align=right|13,69|| align=right|4,263||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76466)||2000 FD47|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,067|| align=right|11,14|| align=right|5,086||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76467)||2000 FP48|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,174|| align=right|15,72|| align=right|5,497||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76468)||2000 FY55|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,142|| align=right|12,81|| align=right|4,441||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76469)||2000 FY56|| align=right|15,3|| align=right|2,840|| align=right|0,083|| align=right|6,11|| align=right|4,785||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76470)||2000 FC57|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,010|| align=right|3,90|| align=right|4,530||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76471)||2000 FD57|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,108|| align=right|9,61|| align=right|5,229||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(76472)||2000 FP57|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,090|| align=right|3,82|| align=right|4,527||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76473)||2000 FR57|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,038|| align=right|3,80|| align=right|4,523||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76474)||2000 FK58|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,013|| align=right|7,16|| align=right|4,599||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76475)||2000 FQ58|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,158|| align=right|13,52|| align=right|4,343||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76476)||2000 FU58|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,073|| align=right|10,29|| align=right|4,658||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76477)||2000 FB59|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,189|| align=right|10,47|| align=right|4,400||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76478)||2000 FL60|| align=right|14,9|| align=right|2,852|| align=right|0,116|| align=right|6,15|| align=right|4,816||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76479)||2000 FF62|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,070|| align=right|9,62|| align=right|5,571||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76480)||2000 FH63|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,029|| align=right|8,46|| align=right|5,114||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76481)||2000 FW63|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,121|| align=right|6,28|| align=right|4,607||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76482)||2000 FJ64|| align=right|15,1|| align=right|2,810|| align=right|0,015|| align=right|6,40|| align=right|4,710||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76483)||2000 FS65|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,205|| align=right|8,14|| align=right|4,610||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76484)||2000 FQ68|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,060|| align=right|8,77|| align=right|5,472||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76485)||2000 FS71|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,069|| align=right|10,52|| align=right|5,219||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76486)||2000 FY72|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,118|| align=right|11,13|| align=right|4,578||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76487)||2000 FU73|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,018|| align=right|9,85|| align=right|4,076||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76488)||2000 GG|| align=right|15,3|| align=right|3,011|| align=right|0,143|| align=right|1,82|| align=right|5,223||MBA||1. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76489)||2000 GC5|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,117|| align=right|9,27|| align=right|4,521||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76490)||2000 GH7|| align=right|16,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|9,59|| align=right|4,616||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76491)||2000 GN7|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,214|| align=right|13,25|| align=right|4,318||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76492)||2000 GS9|| align=right|15,1|| align=right|2,674|| align=right|0,201|| align=right|13,94|| align=right|4,373||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76493)||2000 GZ9|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,220|| align=right|9,50|| align=right|4,483||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76494)||2000 GK10|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,067|| align=right|4,77|| align=right|4,577||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76495)||2000 GR10|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,189|| align=right|13,70|| align=right|4,526||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76496)||2000 GM13|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,076|| align=right|11,84|| align=right|5,547||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76497)||2000 GJ16|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|3,16|| align=right|4,598||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76498)||2000 GC17|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,058|| align=right|10,47|| align=right|5,187||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76499)||2000 GZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,206|| align=right|5,62|| align=right|4,052||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76500)||2000 GP21|| align=right|15,4|| align=right|3,095|| align=right|0,168|| align=right|1,82|| align=right|5,445||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76501)||2000 GH25|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,032|| align=right|1,48|| align=right|4,868||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76502)||2000 GV26|| align=right|14,3|| align=right|3,005|| align=right|0,105|| align=right|11,31|| align=right|5,210||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76503)||2000 GL27|| align=right|15,6|| align=right|2,891|| align=right|0,080|| align=right|2,11|| align=right|4,914||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76504)||2000 GN28|| align=right|14,9|| align=right|2,874|| align=right|0,045|| align=right|1,27|| align=right|4,873||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76505)||2000 GU28|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,074|| align=right|8,55|| align=right|5,609||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76506)||2000 GV28|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,025|| align=right|1,57|| align=right|5,016||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76507)||2000 GX28|| align=right|15,2|| align=right|2,933|| align=right|0,077|| align=right|0,94|| align=right|5,023||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76508)||2000 GZ29|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,012|| align=right|1,67|| align=right|4,847||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76509)||2000 GQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,088|| align=right|3,31|| align=right|4,275||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76510)||2000 GJ33|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,178|| align=right|2,11|| align=right|4,911||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76511)||2000 GT33|| align=right|15,5|| align=right|3,155|| align=right|0,183|| align=right|1,89|| align=right|5,604||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76512)||2000 GL35|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,125|| align=right|7,93|| align=right|4,557||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76513)||2000 GY36|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,059|| align=right|8,00|| align=right|5,048||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76514)||2000 GF39|| align=right|14,3|| align=right|3,223|| align=right|0,098|| align=right|17,13|| align=right|5,786||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76515)||2000 GQ39|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,078|| align=right|9,33|| align=right|5,446||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76516)||2000 GX39|| align=right|15,5|| align=right|3,110|| align=right|0,127|| align=right|1,05|| align=right|5,485||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76517)||2000 GT44|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,156|| align=right|8,44|| align=right|4,667||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76518)||2000 GY45|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,096|| align=right|3,07|| align=right|4,987||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76519)||2000 GN46|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,102|| align=right|4,41|| align=right|5,551||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76520)||2000 GS46|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,148|| align=right|0,33|| align=right|5,154||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76521)||2000 GK47|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,132|| align=right|4,83|| align=right|5,706||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76522)||2000 GD51|| align=right|13,9|| align=right|3,202|| align=right|0,112|| align=right|14,60|| align=right|5,729||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76523)||2000 GH51|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,187|| align=right|5,12|| align=right|4,404||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76524)||2000 GV52|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,162|| align=right|12,75|| align=right|5,397||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76525)||2000 GO53|| align=right|15,3|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|0,99|| align=right|5,841||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76526)||2000 GS54|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,055|| align=right|2,05|| align=right|5,240||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76527)||2000 GC56|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|4,540||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76528)||2000 GB59|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,163|| align=right|13,28|| align=right|4,419||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76529)||2000 GA60|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|3,93|| align=right|4,352||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76530)||2000 GE65|| align=right|15,1|| align=right|3,041|| align=right|0,161|| align=right|2,83|| align=right|5,301||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76531)||2000 GT65|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,070|| align=right|10,80|| align=right|5,298||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76532)||2000 GX71|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,156|| align=right|2,04|| align=right|5,599||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76533)||2000 GB73|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,124|| align=right|6,13|| align=right|5,666||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76534)||2000 GF73|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,066|| align=right|9,39|| align=right|5,740||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76535)||2000 GM73|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,056|| align=right|10,20|| align=right|5,404||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76536)||2000 GU74|| align=right|15,1|| align=right|2,856|| align=right|0,079|| align=right|11,29|| align=right|4,825||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76537)||2000 GJ76|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,182|| align=right|9,78|| align=right|4,645||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76538)||2000 GO76|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,110|| align=right|20,16|| align=right|5,799||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76539)||2000 GN78|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,070|| align=right|9,84|| align=right|5,460||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76540)||2000 GL79|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,007|| align=right|11,32|| align=right|5,474||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76541)||2000 GX79|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,080|| align=right|11,12|| align=right|4,698||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76542)||2000 GC81|| align=right|14,5|| align=right|3,168|| align=right|0,119|| align=right|2,27|| align=right|5,637||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76543)||2000 GD81|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,088|| align=right|13,44|| align=right|4,644||MBA||13. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76544)||2000 GZ82|| align=right|14,5|| align=right|2,725|| align=right|0,063|| align=right|12,49|| align=right|4,497||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76545)||2000 GE83|| align=right|14,0|| align=right|2,732|| align=right|0,135|| align=right|14,37|| align=right|4,515||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76546)||2000 GF83|| align=right|14,1|| align=right|2,645|| align=right|0,057|| align=right|22,56|| align=right|4,302||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76547)||2000 GS83|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,095|| align=right|5,55|| align=right|4,643||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76548)||2000 GV84|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,131|| align=right|13,76|| align=right|4,306||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76549)||2000 GG85|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,184|| align=right|14,18|| align=right|4,395||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76550)||2000 GH85|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,236|| align=right|15,47|| align=right|4,410||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76551)||2000 GG88|| align=right|14,1|| align=right|3,188|| align=right|0,039|| align=right|21,77|| align=right|5,690||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76552)||2000 GM88|| align=right|13,9|| align=right|3,173|| align=right|0,100|| align=right|7,49|| align=right|5,652||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76553)||2000 GD89|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,047|| align=right|9,50|| align=right|5,179||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76554)||2000 GK93|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,036|| align=right|11,13|| align=right|5,576||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76555)||2000 GW93|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,113|| align=right|16,48|| align=right|4,280||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76556)||2000 GV94|| align=right|15,3|| align=right|3,072|| align=right|0,176|| align=right|11,53|| align=right|5,384||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76557)||2000 GB95|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,127|| align=right|9,10|| align=right|5,171||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76558)||2000 GC97|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,154|| align=right|11,24|| align=right|4,256||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76559)||2000 GF97|| align=right|13,7|| align=right|2,670|| align=right|0,061|| align=right|8,59|| align=right|4,363||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76560)||2000 GR98|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,009|| align=right|11,78|| align=right|5,067||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76561)||2000 GG99|| align=right|14,5|| align=right|3,081|| align=right|0,081|| align=right|8,56|| align=right|5,408||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76562)||2000 GW101|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,156|| align=right|14,79|| align=right|4,240||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76563)||2000 GT103|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,021|| align=right|3,66|| align=right|4,536||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76564)||2000 GO105|| align=right|14,3|| align=right|2,848|| align=right|0,131|| align=right|10,04|| align=right|4,804||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76565)||2000 GR106|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,175|| align=right|2,73|| align=right|4,125||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76566)||2000 GB107|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|5,32|| align=right|4,150||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76567)||2000 GD107|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,137|| align=right|5,47|| align=right|5,326||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76568)||2000 GC111|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,170|| align=right|11,14|| align=right|4,342||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76569)||2000 GE111|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,060|| align=right|3,97|| align=right|5,479||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76570)||2000 GF111|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,172|| align=right|10,83|| align=right|5,436||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76571)||2000 GL112|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,181|| align=right|23,45|| align=right|3,590||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76572)||2000 GX113|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,308|| align=right|3,85|| align=right|5,365||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76573)||2000 GH114|| align=right|15,3|| align=right|3,069|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|5,375||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76574)||2000 GM114|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,073|| align=right|15,23|| align=right|5,126||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76575)||2000 GB115|| align=right|14,1|| align=right|2,922|| align=right|0,084|| align=right|3,09|| align=right|4,993||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76576)||2000 GP118|| align=right|15,9|| align=right|2,743|| align=right|0,075|| align=right|2,21|| align=right|4,543||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76577)||2000 GK122|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,079|| align=right|8,50|| align=right|5,246||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76578)||2000 GW123|| align=right|14,4|| align=right|3,144|| align=right|0,212|| align=right|11,40|| align=right|5,574||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76579)||2000 GN124|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,230|| align=right|7,66|| align=right|4,169||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76580)||2000 GJ132|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,068|| align=right|23,08|| align=right|5,519||MBA||10. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76581)||2000 GC135|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,143|| align=right|10,31|| align=right|5,805||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76582)||2000 GV135|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,053|| align=right|8,10|| align=right|4,569||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76583)||2000 GF136|| align=right|12,4|| align=right|3,229|| align=right|0,028|| align=right|21,29|| align=right|5,801||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76584)||2000 GC138|| align=right|14,9|| align=right|2,893|| align=right|0,030|| align=right|3,37|| align=right|4,920||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76585)||2000 GA140|| align=right|13,9|| align=right|2,965|| align=right|0,067|| align=right|10,90|| align=right|5,105||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76586)||2000 GW141|| align=right|13,3|| align=right|3,345|| align=right|0,032|| align=right|13,78|| align=right|6,116||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76587)||2000 GZ141|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,160|| align=right|13,50|| align=right|4,249||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76588)||2000 GK142|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,192|| align=right|14,20|| align=right|5,150||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76589)||2000 GQ142|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,113|| align=right|13,86|| align=right|4,271||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76590)||2000 GU142|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,046|| align=right|11,27|| align=right|4,303||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76591)||2000 GJ143|| align=right|13,7|| align=right|3,234|| align=right|0,080|| align=right|16,81|| align=right|5,814||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76592)||2000 GO148|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,144|| align=right|4,63|| align=right|5,474||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76593)||2000 GU154|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,052|| align=right|14,30|| align=right|5,594||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76594)||2000 GB155|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,079|| align=right|9,43|| align=right|5,468||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76595)||2000 GL157|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,253|| align=right|12,16|| align=right|4,254||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76596)||2000 GN157|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|16,15|| align=right|4,684||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76597)||2000 GP157|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,190|| align=right|12,59|| align=right|4,056||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76598)||2000 GS157|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,097|| align=right|11,36|| align=right|5,403||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76599)||2000 GU157|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,073|| align=right|6,28|| align=right|4,809||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76600)||2000 GB159|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,073|| align=right|9,65|| align=right|5,133||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76601)||2000 GL159|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,175|| align=right|16,09|| align=right|5,659||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76602)||2000 GS159|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,099|| align=right|13,42|| align=right|4,183||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76603)||2000 GY159|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,126|| align=right|16,78|| align=right|5,208||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76604)||2000 GW160|| align=right|14,5|| align=right|3,085|| align=right|0,050|| align=right|10,85|| align=right|5,419||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76605)||2000 GX161|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,008|| align=right|11,12|| align=right|5,387||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76606)||2000 GC162|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,142|| align=right|7,60|| align=right|5,346||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76607)||2000 GN162|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,197|| align=right|6,67|| align=right|4,030||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76608)||2000 GK163|| align=right|13,3|| align=right|3,007|| align=right|0,046|| align=right|9,21|| align=right|5,213||MBA||10. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76609)||2000 GQ163|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,150|| align=right|13,30|| align=right|4,377||MBA||10. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76610)||2000 GU164|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,074|| align=right|11,17|| align=right|5,343||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76611)||2000 GY165|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,066|| align=right|2,86|| align=right|5,017||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76612)||2000 GB167|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|19,19|| align=right|4,584||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76613)||2000 GQ167|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,087|| align=right|10,22|| align=right|5,170||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76614)||2000 GY167|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,094|| align=right|12,40|| align=right|5,145||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76615)||2000 GP169|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,062|| align=right|9,02|| align=right|5,652||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76616)||2000 GV172|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,052|| align=right|10,07|| align=right|5,153||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76617)||2000 GM173|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,111|| align=right|11,96|| align=right|4,617||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76618)||2000 GY173|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|6,89|| align=right|4,233||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76619)||2000 GB174|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,109|| align=right|9,64|| align=right|5,187||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76620)||2000 GO175|| align=right|15,3|| align=right|2,667|| align=right|0,192|| align=right|13,51|| align=right|4,356||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76621)||2000 GF176|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,111|| align=right|6,63|| align=right|5,686||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76622)||2000 GY176|| align=right|14,6|| align=right|3,244|| align=right|0,103|| align=right|4,23|| align=right|5,843||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76623)||2000 GS178|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,120|| align=right|13,90|| align=right|4,387||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76624)||2000 GW178|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,161|| align=right|11,68|| align=right|5,314||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76625)||2000 GC181|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|3,46|| align=right|4,664||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76626)||2000 GL182|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,172|| align=right|6,09|| align=right|5,461||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76627)||2000 GT182|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,116|| align=right|11,62|| align=right|5,052||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76628)||2000 HC|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,041|| align=right|11,45|| align=right|5,472||MBA||22. dubna 2000||Kleť||Klet
|-
|(76629)||2000 HG|| align=right|13,2|| align=right|2,658|| align=right|0,140|| align=right|14,01|| align=right|4,334||MBA||23. dubna 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(76630)||2000 HZ3|| align=right|15,4|| align=right|3,211|| align=right|0,111|| align=right|1,25|| align=right|5,754||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76631)||2000 HX4|| align=right|14,5|| align=right|2,820|| align=right|0,087|| align=right|7,23|| align=right|4,734||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76632)||2000 HJ6|| align=right|15,3|| align=right|3,137|| align=right|0,143|| align=right|2,02|| align=right|5,555||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76633)||2000 HL6|| align=right|15,4|| align=right|3,195|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|5,709||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76634)||2000 HH9|| align=right|15,5|| align=right|3,153|| align=right|0,174|| align=right|1,15|| align=right|5,598||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76635)||2000 HH10|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|8,26|| align=right|4,175||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76636)||2000 HM11|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,075|| align=right|11,33|| align=right|5,405||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76637)||2000 HM12|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|1,39|| align=right|5,529||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76638)||2000 HS14|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,146|| align=right|12,30|| align=right|5,540||MBA||29. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(76639)||2000 HP15|| align=right|15,5|| align=right|3,057|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|5,344||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76640)||2000 HR15|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,109|| align=right|12,22|| align=right|5,188||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76641)||2000 HT20|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,178|| align=right|8,80|| align=right|4,611||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76642)||2000 HD21|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,080|| align=right|10,24|| align=right|5,405||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76643)||2000 HH23|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,074|| align=right|23,00|| align=right|5,628||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76644)||2000 HY24|| align=right|14,2|| align=right|2,801|| align=right|0,134|| align=right|9,67|| align=right|4,686||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76645)||2000 HF25|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,165|| align=right|5,83|| align=right|5,586||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76646)||2000 HY25|| align=right|12,9|| align=right|3,213|| align=right|0,107|| align=right|24,44|| align=right|5,759||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76647)||2000 HQ30|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,047|| align=right|16,58|| align=right|5,533||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76648)||2000 HH31|| align=right|13,6|| align=right|3,075|| align=right|0,195|| align=right|18,13|| align=right|5,392||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76649)||2000 HU31|| align=right|13,5|| align=right|3,160|| align=right|0,169|| align=right|23,33|| align=right|5,616||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76650)||2000 HW32|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,176|| align=right|18,98|| align=right|5,526||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76651)||2000 HV33|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,185|| align=right|10,34|| align=right|4,622||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76652)||2000 HF35|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,006|| align=right|15,97|| align=right|5,657||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76653)||2000 HJ35|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,065|| align=right|10,50|| align=right|5,486||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76654)||2000 HM35|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|10,71|| align=right|5,397||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76655)||2000 HK36|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,040|| align=right|12,93|| align=right|4,325||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76656)||2000 HN36|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,074|| align=right|11,57|| align=right|5,464||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76657)||2000 HU36|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,063|| align=right|14,03|| align=right|4,256||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76658)||2000 HV36|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,152|| align=right|15,82|| align=right|4,408||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76659)||2000 HX36|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,093|| align=right|13,90|| align=right|4,155||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76660)||2000 HC37|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,146|| align=right|15,82|| align=right|5,716||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76661)||2000 HP39|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,060|| align=right|10,83|| align=right|5,110||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76662)||2000 HB41|| align=right|14,6|| align=right|2,850|| align=right|0,125|| align=right|13,92|| align=right|4,811||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76663)||2000 HJ41|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,109|| align=right|13,34|| align=right|5,316||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76664)||2000 HT41|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|14,15|| align=right|4,336||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76665)||2000 HZ41|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,063|| align=right|25,60|| align=right|4,456||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76666)||2000 HV42|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,137|| align=right|2,91|| align=right|5,456||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76667)||2000 HW42|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,111|| align=right|10,51|| align=right|5,280||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76668)||2000 HA45|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,129|| align=right|4,26|| align=right|4,616||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76669)||2000 HD51|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,223|| align=right|4,20|| align=right|4,421||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76670)||2000 HL53|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,229|| align=right|5,12|| align=right|3,599||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76671)||2000 HD54|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,108|| align=right|4,10|| align=right|4,918||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76672)||2000 HD56|| align=right|13,6|| align=right|3,549|| align=right|0,117|| align=right|12,00|| align=right|6,685||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76673)||2000 HL56|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,199|| align=right|2,57|| align=right|5,473||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76674)||2000 HC58|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,019|| align=right|2,18|| align=right|5,471||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76675)||2000 HL61|| align=right|15,1|| align=right|2,955|| align=right|0,105|| align=right|11,72|| align=right|5,078||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76676)||2000 HH62|| align=right|15,9|| align=right|3,023|| align=right|0,036|| align=right|1,57|| align=right|5,255||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76677)||2000 HU62|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,241|| align=right|14,56|| align=right|5,564||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76678)||2000 HA63|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,128|| align=right|5,63|| align=right|5,639||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76679)||2000 HV63|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,150|| align=right|4,70|| align=right|5,746||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76680)||2000 HD64|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,135|| align=right|12,34|| align=right|4,439||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76681)||2000 HR66|| align=right|15,5|| align=right|3,100|| align=right|0,124|| align=right|1,85|| align=right|5,458||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76682)||2000 HV66|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,067|| align=right|11,03|| align=right|5,100||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76683)||2000 HN68|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|8,34|| align=right|5,626||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76684)||2000 HS70|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|10,90|| align=right|5,512||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76685)||2000 HA72|| align=right|14,7|| align=right|2,949|| align=right|0,078|| align=right|2,51|| align=right|5,063||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76686)||2000 HN72|| align=right|15,2|| align=right|2,865|| align=right|0,072|| align=right|1,70|| align=right|4,848||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76687)||2000 HA73|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,117|| align=right|14,06|| align=right|4,390||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76688)||2000 HB73|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,122|| align=right|12,74|| align=right|5,359||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76689)||2000 HL73|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,113|| align=right|13,15|| align=right|5,213||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76690)||2000 HZ73|| align=right|13,8|| align=right|3,238|| align=right|0,079|| align=right|14,44|| align=right|5,827||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76691)||2000 HU75|| align=right|15,2|| align=right|3,168|| align=right|0,238|| align=right|5,88|| align=right|5,639||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76692)||2000 HY75|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,117|| align=right|11,88|| align=right|4,436||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76693)||2000 HD79|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,059|| align=right|22,54|| align=right|4,487||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76694)||2000 HZ79|| align=right|13,4|| align=right|3,240|| align=right|0,013|| align=right|21,95|| align=right|5,830||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76695)||2000 HE80|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,135|| align=right|14,93|| align=right|5,515||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76696)||2000 HT81|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,172|| align=right|18,31|| align=right|5,504||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76697)||2000 HG83|| align=right|13,8|| align=right|3,113|| align=right|0,198|| align=right|18,83|| align=right|5,491||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76698)||2000 HP83|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,164|| align=right|22,46|| align=right|5,500||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76699)||2000 HK85|| align=right|14,7|| align=right|2,711|| align=right|0,077|| align=right|2,88|| align=right|4,462||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76700)||2000 HQ86|| align=right|15,4|| align=right|3,072|| align=right|0,171|| align=right|3,75|| align=right|5,383||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76701)||2000 HQ87|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|12,12|| align=right|5,182||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76702)||2000 HR87|| align=right|14,2|| align=right|2,722|| align=right|0,034|| align=right|12,03|| align=right|4,490||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76703)||2000 HT87|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,106|| align=right|6,97|| align=right|5,546||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76704)||2000 HT88|| align=right|15,3|| align=right|2,917|| align=right|0,029|| align=right|2,46|| align=right|4,982||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76705)||2000 HV89|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,091|| align=right|11,26|| align=right|5,429||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76706)||2000 HV92|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,203|| align=right|17,43|| align=right|4,125||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76707)||2000 HC94|| align=right|13,3|| align=right|3,121|| align=right|0,111|| align=right|22,53|| align=right|5,512||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76708)||2000 HE101|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|5,541||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76709)||2000 HB103|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,092|| align=right|12,55|| align=right|5,121||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76710)||2000 HC105|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,116|| align=right|14,59|| align=right|4,552||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76711)||2000 JY2|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,019|| align=right|11,75|| align=right|5,344||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76712)||2000 JX4|| align=right|15,5|| align=right|2,965|| align=right|0,071|| align=right|9,08|| align=right|5,105||MBA||3. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76713)||2000 JT8|| align=right|14,9|| align=right|3,172|| align=right|0,019|| align=right|5,79|| align=right|5,650||MBA||6. května 2000||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(76714)||2000 JZ9|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,148|| align=right|21,03|| align=right|5,633||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76715)||2000 JK11|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,053|| align=right|22,53|| align=right|5,432||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76716)||2000 JF12|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,146|| align=right|13,69|| align=right|4,485||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76717)||2000 JP16|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,091|| align=right|12,17|| align=right|5,596||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76718)||2000 JW16|| align=right|13,8|| align=right|2,710|| align=right|0,214|| align=right|14,31|| align=right|4,461||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76719)||2000 JJ18|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,221|| align=right|18,41|| align=right|4,187||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76720)||2000 JJ19|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|12,03|| align=right|5,575||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76721)||2000 JW22|| align=right|13,5|| align=right|2,766|| align=right|0,117|| align=right|12,25|| align=right|4,600||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76722)||2000 JJ23|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,076|| align=right|7,68|| align=right|4,543||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76723)||2000 JL23|| align=right|14,2|| align=right|2,776|| align=right|0,123|| align=right|8,36|| align=right|4,624||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76724)||2000 JT25|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,068|| align=right|12,00|| align=right|5,452||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76725)||2000 JJ28|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,063|| align=right|10,04|| align=right|5,318||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76726)||2000 JK28|| align=right|15,3|| align=right|3,181|| align=right|0,161|| align=right|5,50|| align=right|5,673||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76727)||2000 JE30|| align=right|13,5|| align=right|3,091|| align=right|0,086|| align=right|11,19|| align=right|5,434||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76728)||2000 JE36|| align=right|12,9|| align=right|3,178|| align=right|0,123|| align=right|15,65|| align=right|5,665||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76729)||2000 JZ39|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,166|| align=right|2,30|| align=right|5,512||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76730)||2000 JA40|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,077|| align=right|14,96|| align=right|5,607||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76731)||2000 JH46|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,113|| align=right|11,56|| align=right|5,417||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76732)||2000 JZ53|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|12,47|| align=right|4,153||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76733)||2000 JG54|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,146|| align=right|5,77|| align=right|5,310||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76734)||2000 JK54|| align=right|15,7|| align=right|2,970|| align=right|0,167|| align=right|3,31|| align=right|5,118||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76735)||2000 JN54|| align=right|13,9|| align=right|3,108|| align=right|0,046|| align=right|8,65|| align=right|5,478||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76736)||2000 JA55|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|9,39|| align=right|5,554||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76737)||2000 JG55|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,116|| align=right|8,64|| align=right|4,318||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76738)||2000 JV59|| align=right|14,1|| align=right|3,043|| align=right|0,126|| align=right|10,68|| align=right|5,306||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76739)||2000 JV61|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,217|| align=right|14,95|| align=right|5,758||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76740)||2000 JJ64|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,165|| align=right|7,24|| align=right|4,664||MBA||4. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76741)||2000 JM65|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,167|| align=right|10,87|| align=right|5,164||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76742)||2000 JN65|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,058|| align=right|10,48|| align=right|5,665||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76743)||2000 JG66|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,212|| align=right|10,22|| align=right|4,524||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76744)||2000 JZ68|| align=right|14,3|| align=right|2,657|| align=right|0,169|| align=right|12,29|| align=right|4,331||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76745)||2000 JE70|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,084|| align=right|11,63|| align=right|5,487||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76746)||2000 JJ70|| align=right|14,7|| align=right|2,785|| align=right|0,162|| align=right|11,38|| align=right|4,647||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76747)||2000 JO72|| align=right|13,7|| align=right|3,089|| align=right|0,040|| align=right|9,46|| align=right|5,429||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76748)||2000 JS72|| align=right|13,2|| align=right|3,042|| align=right|0,151|| align=right|14,31|| align=right|5,306||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76749)||2000 JV73|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,136|| align=right|8,45|| align=right|5,115||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76750)||2000 JX73|| align=right|13,2|| align=right|3,971|| align=right|0,222|| align=right|13,09|| align=right|7,914||HLD||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76751)||2000 JR79|| align=right|16,1|| align=right|2,756|| align=right|0,083|| align=right|13,76|| align=right|4,573||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76752)||2000 JB82|| align=right|16,0|| align=right|2,738|| align=right|0,306|| align=right|11,20|| align=right|4,531||MBA||7. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76753)||2000 JB83|| align=right|15,1|| align=right|3,155|| align=right|0,128|| align=right|2,38|| align=right|5,603||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76754)||2000 JQ83|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,077|| align=right|11,02|| align=right|5,149||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76755)||2000 KD1|| align=right|15,4|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|0,34|| align=right|5,630||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76756)||2000 KR2|| align=right|13,0|| align=right|3,139|| align=right|0,148|| align=right|29,17|| align=right|5,560||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76757)||2000 KU5|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|15,47|| align=right|4,506||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76758)||2000 KZ6|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,021|| align=right|11,83|| align=right|5,350||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76759)||2000 KA9|| align=right|14,4|| align=right|3,245|| align=right|0,100|| align=right|1,38|| align=right|5,845||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76760)||2000 KY12|| align=right|14,5|| align=right|3,167|| align=right|0,157|| align=right|16,31|| align=right|5,634||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76761)||2000 KY13|| align=right|15,3|| align=right|2,860|| align=right|0,030|| align=right|3,57|| align=right|4,835||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76762)||2000 KH14|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,122|| align=right|0,25|| align=right|5,602||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76763)||2000 KD18|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,050|| align=right|7,36|| align=right|4,709||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76764)||2000 KE24|| align=right|13,7|| align=right|3,247|| align=right|0,086|| align=right|3,58|| align=right|5,850||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76765)||2000 KQ26|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,084|| align=right|17,17|| align=right|5,571||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76766)||2000 KO29|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,117|| align=right|15,96|| align=right|5,455||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76767)||2000 KG30|| align=right|13,4|| align=right|3,249|| align=right|0,036|| align=right|12,44|| align=right|5,855||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76768)||2000 KR31|| align=right|14,0|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|10,26|| align=right|4,514||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76769)||2000 KC34|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,192|| align=right|25,36|| align=right|4,606||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76770)||2000 KZ43|| align=right|14,4|| align=right|3,007|| align=right|0,183|| align=right|3,42|| align=right|5,213||MBA||26. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(76771)||2000 KG46|| align=right|13,7|| align=right|3,064|| align=right|0,052|| align=right|12,29|| align=right|5,361||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76772)||2000 KJ47|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,218|| align=right|13,12|| align=right|4,413||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76773)||2000 KS53|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,051|| align=right|6,53|| align=right|4,678||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76774)||2000 KS58|| align=right|14,5|| align=right|3,046|| align=right|0,009|| align=right|10,63|| align=right|5,316||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76775)||2000 KT58|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,253||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76776)||2000 KU58|| align=right|15,2|| align=right|3,026|| align=right|0,079|| align=right|8,64|| align=right|5,262||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76777)||2000 KR59|| align=right|13,5|| align=right|2,986|| align=right|0,059|| align=right|10,72|| align=right|5,160||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76778)||2000 KZ60|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,127|| align=right|9,25|| align=right|5,572||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76779)||2000 KA62|| align=right|13,5|| align=right|3,213|| align=right|0,080|| align=right|20,77|| align=right|5,759||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76780)||2000 KH64|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,116|| align=right|17,99|| align=right|5,691||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76781)||2000 KU65|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,061|| align=right|17,35|| align=right|5,502||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76782)||2000 KP67|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,146|| align=right|14,88|| align=right|5,157||MBA||31. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76783)||2000 KH71|| align=right|14,8|| align=right|3,211|| align=right|0,109|| align=right|14,60|| align=right|5,754||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76784)||2000 KR71|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,139|| align=right|14,44|| align=right|4,334||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76785)||2000 KL72|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,117|| align=right|18,14|| align=right|5,449||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76786)||2000 LT9|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|5,503||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76787)||2000 LC13|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,302|| align=right|9,97|| align=right|4,583||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76788)||2000 LX13|| align=right|13,4|| align=right|3,104|| align=right|0,187|| align=right|18,57|| align=right|5,468||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76789)||2000 LG16|| align=right|15,7|| align=right|1,984|| align=right|0,200|| align=right|15,51|| align=right|2,793||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76790)||2000 LR19|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,110|| align=right|11,99|| align=right|5,605||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76791)||2000 LQ24|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,051|| align=right|22,03|| align=right|5,682||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76792)||2000 LR24|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,163|| align=right|23,39|| align=right|4,303||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76793)||2000 LX26|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,116|| align=right|7,04|| align=right|5,666||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76794)||2000 LY31|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,271|| align=right|4,61|| align=right|5,341||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76795)||2000 LN32|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,134|| align=right|18,75|| align=right|5,690||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76796)||2000 LT32|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,139|| align=right|13,10|| align=right|4,471||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76797)||2000 LG36|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,232|| align=right|4,78|| align=right|4,233||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76798)||2000 NT4|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,252|| align=right|12,14|| align=right|5,346||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76799)||2000 OR34|| align=right|13,9|| align=right|3,097|| align=right|0,104|| align=right|14,94|| align=right|5,449||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76800)||2000 OQ35|| align=right|14,7|| align=right|1,830|| align=right|0,041|| align=right|22,74|| align=right|2,476||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76801)||2000 PF24|| align=right|12,4|| align=right|3,192|| align=right|0,131|| align=right|16,69|| align=right|5,701||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76802)||2000 PV27|| align=right|15,2|| align=right|1,832|| align=right|0,063|| align=right|24,00|| align=right|2,478||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76803)||2000 PK30|| align=right|7,3|| align=right|38,63|| align=right|0,125|| align=right|33,76|| align=right|241||CNT||5. srpna 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(76804)||2000 QE|| align=right|12,1|| align=right|5,188|| align=right|0,063|| align=right|9,57|| align=right|11,82||JUT||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76805)||2000 QY14|| align=right|13,6|| align=right|3,976|| align=right|0,108|| align=right|3,03|| align=right|7,926||HLD||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76806)||2000 QS24|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,112|| align=right|9,43|| align=right|5,206||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76807)||2000 QT25|| align=right|15,0|| align=right|1,938|| align=right|0,110|| align=right|23,16|| align=right|2,697||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76808)||2000 QW34|| align=right|15,6|| align=right|1,901|| align=right|0,009|| align=right|26,33|| align=right|2,621||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76809)||2000 QQ46|| align=right|12,2|| align=right|5,191|| align=right|0,082|| align=right|14,21|| align=right|11,83||JUT||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76810)||2000 QC50|| align=right|13,4|| align=right|3,967|| align=right|0,080|| align=right|8,61|| align=right|7,900||HLD||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76811)||2000 QK57|| align=right|13,3|| align=right|3,978|| align=right|0,080|| align=right|11,93|| align=right|7,935||HLD||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76812)||2000 QQ84|| align=right|11,6|| align=right|5,233|| align=right|0,106|| align=right|14,76|| align=right|11,97||JUT||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76813)||2000 QC164|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,258|| align=right|11,75|| align=right|5,627||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76814)||2000 QL164|| align=right|14,2|| align=right|2,855|| align=right|0,107|| align=right|15,64|| align=right|4,823||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76815)||2000 QE181|| align=right|14,6|| align=right|1,937|| align=right|0,056|| align=right|19,39|| align=right|2,695||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76816)||2000 RL37|| align=right|15,1|| align=right|1,964|| align=right|0,098|| align=right|19,09|| align=right|2,751||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76817)||2000 RX43|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,091|| align=right|8,55|| align=right|5,425||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76818)||2000 RG79|| align=right|13,5|| align=right|1,930|| align=right|0,096|| align=right|18,14|| align=right|2,682||MBA BIN||8. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76819)||2000 RQ91|| align=right|11,6|| align=right|5,298|| align=right|0,104|| align=right|16,30|| align=right|12,20||JUT||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76820)||2000 RW105|| align=right|12,4|| align=right|5,147|| align=right|0,096|| align=right|18,44|| align=right|11,68||JUT||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76821)||2000 SY8|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,106|| align=right|23,45|| align=right|2,655||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76822)||2000 SA51|| align=right|13,6|| align=right|3,961|| align=right|0,139|| align=right|3,79|| align=right|7,881||HLD||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76823)||2000 SN60|| align=right|16,9|| align=right|2,190|| align=right|0,051|| align=right|4,01|| align=right|3,241||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76824)||2000 SA89|| align=right|12,8|| align=right|5,157|| align=right|0,118|| align=right|8,24|| align=right|11,71||JUT||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76825)||2000 SR125|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,151|| align=right|6,97|| align=right|3,431||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76826)||2000 SW131|| align=right|11,4|| align=right|5,210|| align=right|0,027|| align=right|23,48|| align=right|11,89||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76827)||2000 SC158|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,055|| align=right|19,05|| align=right|2,737||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76828)||2000 SL161|| align=right|16,3|| align=right|1,998|| align=right|0,222|| align=right|11,70|| align=right|2,824||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76829)||2000 ST166|| align=right|15,8|| align=right|2,180|| align=right|0,142|| align=right|5,59|| align=right|3,217||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76830)||2000 SA182|| align=right|11,6|| align=right|5,180|| align=right|0,066|| align=right|25,08|| align=right|11,79||JUT||19. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76831)||2000 ST222|| align=right|12,5|| align=right|3,997|| align=right|0,157|| align=right|6,22|| align=right|7,991||HLD||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76832)||2000 SM226|| align=right|16,1|| align=right|1,975|| align=right|0,091|| align=right|22,33|| align=right|2,774||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76833)||2000 SQ232|| align=right|16,4|| align=right|1,905|| align=right|0,088|| align=right|20,73|| align=right|2,629||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76834)||2000 SA244|| align=right|11,7|| align=right|5,167|| align=right|0,034|| align=right|12,75|| align=right|11,75||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76835)||2000 SH255|| align=right|12,3|| align=right|5,108|| align=right|0,042|| align=right|6,65|| align=right|11,55||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76836)||2000 SB310|| align=right|12,1|| align=right|5,234|| align=right|0,098|| align=right|23,77|| align=right|11,98||JUT||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76837)||2000 SL316|| align=right|12,4|| align=right|5,211|| align=right|0,091|| align=right|20,74|| align=right|11,90||JUT||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76838)||2000 ST347|| align=right|12,1|| align=right|5,130|| align=right|0,112|| align=right|18,99|| align=right|11,62||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76839)||2000 SM354|| align=right|16,6|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|17,75|| align=right|2,765||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76840)||2000 TU3|| align=right|12,8|| align=right|5,186|| align=right|0,078|| align=right|3,69|| align=right|11,81||JUT||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76841)||2000 TC33|| align=right|15,0|| align=right|1,940|| align=right|0,061|| align=right|18,08|| align=right|2,701||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76842)||2000 TQ33|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,072|| align=right|18,73|| align=right|2,682||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76843)||2000 TP41|| align=right|15,1|| align=right|1,927|| align=right|0,100|| align=right|20,58|| align=right|2,674||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76844)||2000 UC40|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,093|| align=right|3,76|| align=right|3,367||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76845)||2000 VJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|23,10|| align=right|3,541||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76846)||2000 VK10|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|3,471||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76847)||2000 VX31|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,088|| align=right|4,32|| align=right|3,199||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76848)||2000 WO3|| align=right|15,7|| align=right|1,920|| align=right|0,049|| align=right|24,43|| align=right|2,659||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76849)||2000 WL6|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,115|| align=right|4,26|| align=right|3,181||MBA||20. listopadu 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(76850)||2000 WE13|| align=right|16,3|| align=right|2,122|| align=right|0,086|| align=right|2,14|| align=right|3,091||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76851)||2000 WJ18|| align=right|15,9|| align=right|2,154|| align=right|0,125|| align=right|5,89|| align=right|3,160||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76852)||2000 WD20|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|6,54|| align=right|3,446||MBA||24. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76853)||2000 WE25|| align=right|13,8|| align=right|2,374|| align=right|0,227|| align=right|25,27|| align=right|3,658||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76854)||2000 WX49|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,242|| align=right|24,95|| align=right|3,447||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76855)||2000 WD63|| align=right|14,2|| align=right|2,319|| align=right|0,232|| align=right|23,55|| align=right|3,531||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(76856)||2000 WQ96|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,121|| align=right|7,87|| align=right|3,356||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76857)||2000 WE132|| align=right|10,7|| align=right|5,274|| align=right|0,093|| align=right|22,98|| align=right|12,11||JUT||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76858)||2000 WK141|| align=right|15,6|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|17,01|| align=right|2,765||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76859)||2000 WV145|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,142|| align=right|24,19|| align=right|2,743||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76860)||2000 WK178|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,082|| align=right|5,18|| align=right|3,313||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76861)||2000 WX185|| align=right|15,0|| align=right|1,952|| align=right|0,075|| align=right|18,34|| align=right|2,726||MBA||28. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76862)||2000 XK7|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,214|| align=right|7,76|| align=right|3,565||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76863)||2000 XD13|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,162|| align=right|8,39|| align=right|3,526||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76864)||2000 XR13|| align=right|14,6|| align=right|1,907|| align=right|0,046|| align=right|22,63|| align=right|2,634||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76865)||2000 XW38|| align=right|14,7|| align=right|1,956|| align=right|0,059|| align=right|17,41|| align=right|2,734||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76866)||2000 XK49|| align=right|14,0|| align=right|2,449|| align=right|0,203|| align=right|22,95|| align=right|3,832||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76867)||2000 YM5|| align=right|10,0|| align=right|5,190|| align=right|0,029|| align=right|28,73|| align=right|11,83||JUT||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76868)||2000 YC11|| align=right|15,1|| align=right|2,176|| align=right|0,159|| align=right|6,71|| align=right|3,210||MBA||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76869)||2000 YB20|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,082|| align=right|3,26|| align=right|3,230||MBA||27. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(76870)||2000 YP21|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,110|| align=right|3,69|| align=right|3,450||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76871)||2000 YZ28|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,197|| align=right|6,75|| align=right|3,440||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76872)||2000 YP30|| align=right|16,7|| align=right|2,199|| align=right|0,039|| align=right|4,59|| align=right|3,261||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76873)||2000 YF32|| align=right|15,6|| align=right|1,896|| align=right|0,033|| align=right|27,22|| align=right|2,610||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76874)||2000 YR32|| align=right|16,1|| align=right|2,189|| align=right|0,179|| align=right|2,13|| align=right|3,239||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76875)||2000 YT32|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,199|| align=right|2,99|| align=right|3,340||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76876)||2000 YU32|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,230|| align=right|3,50|| align=right|3,298||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76877)||2000 YD36|| align=right|16,5|| align=right|2,188|| align=right|0,092|| align=right|1,55|| align=right|3,235||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76878)||2000 YT44|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,027|| align=right|2,31|| align=right|3,351||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76879)||2000 YG47|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,105|| align=right|2,25|| align=right|3,256||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76880)||2000 YG51|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,019|| align=right|5,55|| align=right|3,246||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76881)||2000 YR51|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,191|| align=right|5,66|| align=right|3,274||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76882)||2000 YA54|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,070|| align=right|8,85|| align=right|3,432||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76883)||2000 YE54|| align=right|16,0|| align=right|2,181|| align=right|0,177|| align=right|2,11|| align=right|3,220||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76884)||2000 YJ61|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,160|| align=right|4,62|| align=right|3,260||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76885)||2000 YB63|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,131|| align=right|7,94|| align=right|3,583||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76886)||2000 YL64|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,098|| align=right|7,86|| align=right|3,405||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76887)||2000 YM88|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,126|| align=right|1,05|| align=right|3,231||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76888)||2000 YW94|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,172|| align=right|3,83|| align=right|3,298||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76889)||2000 YK97|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,123|| align=right|3,30|| align=right|3,680||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76890)||2000 YT98|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,063|| align=right|1,00|| align=right|3,448||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76891)||2000 YM99|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|7,96|| align=right|3,343||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76892)||2000 YP99|| align=right|16,6|| align=right|2,296|| align=right|0,111|| align=right|6,86|| align=right|3,477||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76893)||2000 YQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|4,236||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76894)||2000 YT99|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,079|| align=right|6,37|| align=right|3,341||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76895)||2000 YX103|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,109|| align=right|6,18|| align=right|3,477||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76896)||2000 YA105|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|6,44|| align=right|3,510||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76897)||2000 YO105|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,186|| align=right|6,24|| align=right|3,328||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76898)||2000 YS105|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,085|| align=right|7,59|| align=right|3,539||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76899)||2000 YU105|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,217|| align=right|6,72|| align=right|3,489||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76900)||2000 YB107|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,342||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76901)||2000 YE110|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,138|| align=right|3,19|| align=right|3,585||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76902)||2000 YT110|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,070|| align=right|4,31|| align=right|3,338||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76903)||2000 YV111|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,174|| align=right|5,89|| align=right|3,295||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76904)||2000 YO112|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,119|| align=right|2,51|| align=right|3,375||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76905)||2000 YU116|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,158|| align=right|14,05|| align=right|3,805||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76906)||2000 YC120|| align=right|14,7|| align=right|1,963|| align=right|0,054|| align=right|24,28|| align=right|2,749||MBA||19. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76907)||2000 YO123|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,136|| align=right|14,83|| align=right|4,270||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(76908)||2000 YG126|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,228|| align=right|11,92|| align=right|4,129||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76909)||2000 YK127|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,157|| align=right|3,10|| align=right|3,756||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76910)||2000 YX128|| align=right|16,3|| align=right|2,165|| align=right|0,110|| align=right|3,45|| align=right|3,186||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76911)||2000 YC133|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,148|| align=right|7,47|| align=right|3,510||MBA||30. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76912)||2000 YZ135|| align=right|15,5|| align=right|2,176|| align=right|0,178|| align=right|3,23|| align=right|3,209||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76913)||2000 YO138|| align=right|16,4|| align=right|2,485|| align=right|0,142|| align=right|2,54|| align=right|3,916||MBA||26. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76914)||2000 YP138|| align=right|16,3|| align=right|2,466|| align=right|0,179|| align=right|3,48|| align=right|3,872||MBA||26. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76915)||2000 YC139|| align=right|15,7|| align=right|1,843|| align=right|0,057|| align=right|26,37|| align=right|2,502||MBA||27. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76916)||2001 AB|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,216|| align=right|2,72|| align=right|3,611||MBA||1. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76917)||2001 AN4|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,036|| align=right|6,51|| align=right|3,417||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76918)||2001 AC5|| align=right|15,9|| align=right|2,175|| align=right|0,085|| align=right|3,16|| align=right|3,207||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76919)||2001 AE12|| align=right|15,9|| align=right|2,484|| align=right|0,093|| align=right|4,51|| align=right|3,913||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76920)||2001 AM12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,074|| align=right|7,18|| align=right|3,583||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76921)||2001 AA15|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,154|| align=right|5,08|| align=right|3,410||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76922)||2001 AH15|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,166|| align=right|4,17|| align=right|3,692||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76923)||2001 AN16|| align=right|14,0|| align=right|2,592|| align=right|0,186|| align=right|11,45|| align=right|4,173||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76924)||2001 AJ21|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|5,92|| align=right|3,367||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76925)||2001 AQ21|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,088|| align=right|4,72|| align=right|3,332||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76926)||2001 AA24|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,214|| align=right|24,16|| align=right|3,680||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76927)||2001 AJ25|| align=right|15,7|| align=right|2,447|| align=right|0,281|| align=right|6,87|| align=right|3,828||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76928)||2001 AP25|| align=right|15,2|| align=right|1,928|| align=right|0,102|| align=right|17,51|| align=right|2,677||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76929)||2001 AX34|| align=right|14,4|| align=right|1,931|| align=right|0,070|| align=right|19,60|| align=right|2,683||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76930)||2001 AE39|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,099|| align=right|8,02|| align=right|3,596||MBA||2. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76931)||2001 AB40|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,104|| align=right|8,91|| align=right|3,327||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76932)||2001 AN42|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,178|| align=right|6,57|| align=right|3,465||MBA||4. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76933)||2001 AE44|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,200|| align=right|5,86|| align=right|3,241||MBA||6. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76934)||2001 AS44|| align=right|15,4|| align=right|2,195|| align=right|0,076|| align=right|5,41|| align=right|3,252||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76935)||2001 AY44|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|4,09|| align=right|3,706||MBA||15. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76936)||2001 AF49|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,104|| align=right|6,96|| align=right|3,357||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76937)||2001 BA1|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|6,47|| align=right|3,456||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76938)||2001 BR1|| align=right|17,2|| align=right|2,161|| align=right|0,182|| align=right|1,67|| align=right|3,177||MBA||17. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76939)||2001 BF3|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,100|| align=right|10,91|| align=right|4,396||MBA||17. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76940)||2001 BR3|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|6,72|| align=right|3,547||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76941)||2001 BA5|| align=right|15,4|| align=right|2,375|| align=right|0,082|| align=right|7,42|| align=right|3,660||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76942)||2001 BM13|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,112|| align=right|6,91|| align=right|3,334||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76943)||2001 BS14|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,141|| align=right|2,97|| align=right|4,017||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76944)||2001 BH15|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,088|| align=right|7,41|| align=right|3,490||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76945)||2001 BX17|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,036|| align=right|5,54|| align=right|4,228||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76946)||2001 BQ18|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,148|| align=right|4,15|| align=right|3,577||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76947)||2001 BF19|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,101|| align=right|3,10|| align=right|3,484||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76948)||2001 BH20|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,139|| align=right|4,73|| align=right|3,348||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76949)||2001 BJ20|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,220|| align=right|4,22|| align=right|3,293||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76950)||2001 BU26|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,050|| align=right|7,17|| align=right|3,529||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76951)||2001 BV27|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,187|| align=right|7,15|| align=right|3,682||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76952)||2001 BY27|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|2,46|| align=right|3,654||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76953)||2001 BB28|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,111|| align=right|0,37|| align=right|3,400||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76954)||2001 BJ28|| align=right|16,0|| align=right|2,448|| align=right|0,136|| align=right|1,55|| align=right|3,831||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76955)||2001 BK31|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,138|| align=right|4,71|| align=right|3,626||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76956)||2001 BQ32|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,123|| align=right|3,28|| align=right|3,343||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76957)||2001 BV32|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,158|| align=right|2,16|| align=right|3,578||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76958)||2001 BZ32|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,142|| align=right|7,88|| align=right|4,164||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76959)||2001 BA33|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,087|| align=right|2,49|| align=right|3,483||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76960)||2001 BG33|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,070|| align=right|5,20|| align=right|3,493||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76961)||2001 BT33|| align=right|17,0|| align=right|2,242|| align=right|0,216|| align=right|2,27|| align=right|3,356||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76962)||2001 BS34|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,048|| align=right|7,48|| align=right|3,482||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76963)||2001 BX35|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,118|| align=right|7,18|| align=right|3,358||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76964)||2001 BZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,521|| align=right|0,061|| align=right|8,35|| align=right|4,002||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76965)||2001 BH45|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,063|| align=right|4,74|| align=right|3,748||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76966)||2001 BT45|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,102|| align=right|2,45|| align=right|3,270||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76967)||2001 BQ47|| align=right|16,5|| align=right|2,547|| align=right|0,141|| align=right|2,83|| align=right|4,063||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76968)||2001 BW49|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|3,357||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76969)||2001 BX49|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,149|| align=right|2,70|| align=right|3,644||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76970)||2001 BY50|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,073|| align=right|7,49|| align=right|3,479||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76971)||2001 BA51|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,128|| align=right|14,67|| align=right|4,092||MBA||28. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(76972)||2001 BM51|| align=right|16,9|| align=right|2,352|| align=right|0,136|| align=right|2,16|| align=right|3,606||MBA||16. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76973)||2001 BT53|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,154|| align=right|11,95|| align=right|3,629||MBA||17. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76974)||2001 BO54|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,055|| align=right|6,48|| align=right|3,573||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76975)||2001 BJ56|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,066|| align=right|15,95|| align=right|4,290||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76976)||2001 BK58|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,057|| align=right|4,77|| align=right|3,483||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76977)||2001 BB60|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,192|| align=right|2,17|| align=right|3,442||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76978)||2001 BY60|| align=right|14,9|| align=right|2,224|| align=right|0,321|| align=right|26,86|| align=right|3,316||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76979)||2001 BT61|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,117|| align=right|12,51|| align=right|4,100||MBA||31. ledna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(76980)||2001 BS63|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,060|| align=right|3,33|| align=right|3,492||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76981)||2001 BS65|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,071|| align=right|5,29|| align=right|3,710||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76982)||2001 BV65|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,087|| align=right|5,00|| align=right|3,311||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76983)||2001 BQ66|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,124|| align=right|15,05|| align=right|4,285||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76984)||2001 BZ66|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,060|| align=right|1,78|| align=right|3,537||MBA||29. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76985)||2001 BM68|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|3,64|| align=right|3,605||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76986)||2001 BY68|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,153|| align=right|3,28|| align=right|3,749||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76987)||2001 BE69|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,151|| align=right|2,96|| align=right|3,578||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76988)||2001 BQ69|| align=right|17,0|| align=right|2,271|| align=right|0,152|| align=right|6,69|| align=right|3,421||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76989)||2001 BR69|| align=right|16,0|| align=right|2,295|| align=right|0,110|| align=right|3,89|| align=right|3,477||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76990)||2001 BO70|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,166|| align=right|23,99|| align=right|3,476||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76991)||2001 BJ72|| align=right|14,1|| align=right|2,539|| align=right|0,191|| align=right|14,01|| align=right|4,045||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76992)||2001 BR72|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,156|| align=right|12,46|| align=right|4,238||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76993)||2001 BB73|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,018|| align=right|11,44|| align=right|4,358||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(76994)||2001 BW73|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,109|| align=right|4,27|| align=right|3,598||MBA||29. ledna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(76995)||2001 BQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,165|| align=right|8,87|| align=right|3,594||MBA||26. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(76996)||2001 BN77|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,100|| align=right|7,45|| align=right|3,770||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76997)||2001 BG80|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,268|| align=right|12,76|| align=right|3,736||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76998)||2001 BJ82|| align=right|16,1|| align=right|2,457|| align=right|0,105|| align=right|6,72|| align=right|3,850||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(76999)||2001 CN2|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,111|| align=right|2,48|| align=right|3,415||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(77000)||2001 CU2|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,044|| align=right|3,60|| align=right|3,501||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek